Ти́щенко — українське прізвище.

Відомі носії

 Тищенко Анатолій Леонідович (1946) — радянський і український футбольний функціонер.
 Тищенко Андрій Іванович (1976—2014) — військовик, стрілець, солдат резерву Батальйону імені Кульчицького.
 Тищенко Артем Олександрович (1993) — український біатлоніст. Призер Чемпіонатів Європи та світу з біатлону серед юніорів.
 Тищенко Борис Іванович (1939—2010) — радянський і російський композитор.
 Тищенко Борис Юрійович (1907) — український видавець.
 Тищенко Вадим Іванович — майстер спорту СРСР з волейболу.
 Тищенко Вадим Миколайович (1963—2015) — радянський футболіст, український тренер.
 Тищенко Вадим Миколайович (економіст) (1938) — український економіст, ректор Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту.
 Тищенко Валерія Вікторівна ( 2001) — українська юна винахідниця, науковиця, фіналістка міжнародного конкурсу Intel ISEF 2017, студентка Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.
 Тищенко Віктор Іванович (1917—1987) — український літературознавець, педагог.
 Тищенко Віталій Григорович (1957) — український та радянський легкоатлет, бігун на середні та довгі дистанції.
 Тищенко Володимир Володимирович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тищенко Георгій Пилипович (* 1921) — український актор, народний артист УРСР.
 Тищенко Євген Андрійович (1991) — російський боксер, олімпійський чемпіон, чемпіон світу та Європи, призер чемпіонатів світу.
 Тищенко Єлизавета Іванівна (1975) — російська волейболістка.
 Тищенко Іван Васильович (* 1933) — радянський волейболіст; майстер спорту СРСР.
 Тищенко Іван Михайлович (* 1933) — радянський та український волейболіст, майстер спорту СРСР.
 Тищенко Ігор Сергійович (1989) — український футболіст, півзахисник.
 Тищенко Костянтин Миколайович (1941) — український вчений-мовознавець і педагог.
 Тищенко Любов Миколаївна ( 31 липня 1983) — українська акторка кіно та театру.
 Тищенко Максим Вікторович (1974) — російський футболіст.
 Тищенко Марат Миколайович (1931) — радянський і російський авіаконструктор.
 Тищенко Марія Олексіївна (1910—1983) — український скульптор.
 Тищенко Микола Іванович (1926—1981) — радянський футболіст.
 Тищенко Микола Миколайович (1972) — депутат Верховної Ради України 9-го скликання, київський ресторатор, меценат, спортсмен, президент і власник групи компаній мережі ресторанів «Наша карта».
 Тищенко Микола Федорович (1893 — після 1963) — український історик.
 Тищенко Михайло Петрович — співак (тенор), народний артист України (2019).
 Тищенко Олег Іванович (1942) — політик, народний депутат України 6 скликання, член ВО «Батьківщина».
 Тищенко Олег Олександрович (1969) — український політик, журналіст, громадський діяч.
 Тищенко Олександр Васильович — український співак.
 Тищенко Олександр Миколайович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тищенко Олександр Трохимович (1917—1976) — льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Тищенко Олексій Вікторович (1984) — російський боксер, олімпійський чемпіон.
 Тищенко Пантелеймон Лаврентійович (1907—1979) — український живописець.
 Тищенко Петро Григорович (1925) — майстер спорту (1952), заслужений тренер УРСР.
 Тищенко Петро Іванович (1903—1967) — український кобзар.
 Тищенко Станіслав Дмитрович (1937—2008) — український журналіст.
 Тищенко Юрій Вікторович — український військовий, підполковник 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Тищенко Юрій Михайлович (*1943) — український режисер-документаліст.
 Тищенко Юрій Пилипович (1880—1953) — видавець, книгар, публіцист і письменник.
 Яків Тищенко — полковник Зіньківський (1670—1672).

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко